Матиас Алехандро Галарса (; ) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Генк».

Клубная карьера 
Галарса — воспитанник клуба «Архентинос Хуниорс». 11 декабря 2021 года в матче против «Атлетико Сармьенто» он дебютировал в аргентинской Примере. 15 февраля 2022 года в поединке против «Ньюэллс Олд Бойз» Матиас забил свой первый гол за «Архентинос Хуниорс».

Летом 2022 года Галарса перешёл в бельгийский «Генк». Сумма трансфера 5,5 млн. евро. 14 августа в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Генк»